Lõpe (Alutaguse), een dorp in de Estlandse gemeente Alutaguse
 Lõpe (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Lõpe (Jõgeva), een dorp in de Estlandse gemeente Jõgeva
 Lõpe (Lääneranna), een dorp in de Estlandse gemeente Lääneranna